Іва Бударжова і Сандра Вассерман виграли титул, перемігши у фіналі пару Anna-Karin Olsson і Марія Хосе Льорка з рахунком 1–6, 6–3, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Беттіна Фулько /  Аранча Санчес (чвертьфінал)
 Emilse Raponi-Longo /  Патрісія Медрадо (чвертьфінал)
 Андреа Тьєцці /  Адріана Віллагран (1-ше коло)
 Селін Коен /  Маріана Перес-Рольдан (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Парний розряд